Літня Універсіада 1983 — XII літня Універсіада, була проведена в Едмонтоні (Канада) з 1 по 12 липня 1983 року. У змаганнях брали участь 2400 спортсменів з 73 країн. Змагання проводилися у десяти видах спорту. Основним їх місцем проведення став Стадіон Співдружності в Едмонтоні.

За кількістю медалей перше місце на універсіаді посіла команда СРСР.

Змагання були затьмарені смертельною травмою 21-річного радянського спортсмена — стрибуна у воду Сергія Шалібашвілі.

Медальний залік

Посилання 
 Історія універсіад 

Спортивні події 1983
Літні універсіади
Спорт в Едмонтоні
Липень 1983
1983 у Канаді